Израильский Еврейский Конгресс - (The Israeli Jewish Congress) был создан в 2012 году, штаб-квартира находится в Тель-Авиве (Израиль). 
Конгресс представляет еврейское население Израиля в отношениях с еврейской диаспорой, в основном, с еврейскими общинами в странах Европы, а также международными организациями и институтами.

Миссия: 
Продвижение Израиля как еврейского государства.

Цели и задачи: 
 Продвижение и укрепление имиджа Израиля как еврейского и демократического государства, в соответствии с Декларацией Независимости.
 Сближение и укрепление взаимоотношений между евреями Израиля и еврейскими общинами в Европе.
 Сохранение и укрепление еврейских традиций в Израиле и еврейской диаспоре.
 Представление интересов еврейского населения в Израиле.
 Уважительное и действенное поминовение Холокоста.
 Борьба с любыми проявлениями антисемитизма и расизма.
 Продвижение и поддержка интересов Израиля в международном сообществе.
 Развитие программ солидарности в Израиле и еврейской диаспоре.

Израильский Еврейский Конгресс был создан по инициативе группы известных еврейских деятелей, занимавших ранее влиятельные посты в государственных и общественных организациях, а именно - Дани Ятома (бывший глава Моссада, член Кнессета Израиля), Владимира Слуцкера (бывший президент Российского Еврейского Конгресса, вице-президент Европейского Еврейского Конгресса), генерала-майора Якова Боровского (бывший командующий Северным округом полиции Израиля) и адвокатом Липа Меир. Все они входят в Управляющий совет Израильского Еврейского Конгресса.

Президент Израильского Еврейского Конгресса - Владимир Слуцкер.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Израильского Еврейского Конгресса (на англ. языке)
 Русскоязычный сайт Израильского Еврейского Конгресса

Еврейские объединения